Antonella Fiordelisi (Salerno, 14 de marzo de 1998) es una modelo, personalidad de televisión, influencer y ex esgrimista italiana.

Biografía 
Antonella Fiordelisi nació el 14 de marzo de 1998 en Salerno, en Campania, hija de Milva Fiordelisi y de padre Stefano Fiordelisi (quien es abogado), y tiene una hermana llamada Maria Antonietta.

Carrera 
Antonella Fiordelisi comenzó a practicar esgrima a los dieciocho años con lecciones impartidas por la profesora Ewa Borowa. A pesar de su corta edad, cuenta con una considerable trayectoria a sus espaldas: juega desde hace varios años en el equipo A2 de la sociedad Nedo Nadi Salerno y en la selección italiana en la sección de espada Sub 20. En 2017 ganó la medalla de bronce en el Campeonato de Italia de Cadetes y Jóvenes en Cagliari en la categoría Espada.

En diciembre de 2019 se graduó en ciencias políticas en la Universidad Luigi Vanvitelli de Campania. Al mismo tiempo que se enfrentaba al mundo de la moda, en 2014 inició su carrera como modelo tras ganar el título de Miss Granata Salerno. Posteriormente participó en numerosos concursos y fue elegida como testimonio por la marca Bacissimi.

En 2017 fue una de las tentadoras de la quinta edición de Temptation Island, retransmitida por Canale 5 con la conducción de Filippo Bisciglia. En el mismo año participó como concursante en el concurso televisivo Avanti un altro! Pure di sera, retransmitido en Canale 5 con la dirección de Paolo Bonolis y Luca Laurenti.

En 2021 fue asistente de chistes en el programa Scherzi a parte, emitido en Canale 5 con la conducción de Enrico Papi. En 2022 y 2023 participó como competidor en la séptima edición de Grande Fratello VIP, retransmitida por Canale 5 con la conducción de Alfonso Signorini.

Programas de televisión

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Antonella Fiordelisi en listal.com

Nacidos en Salerno
Modelos de Italia
Personalidades de televisión
Celebridades de Internet